Марк Порций Катон Салониан или Катон Салониан (, * 154 пр.н.е.) е римски политик.

Живот 
Син е на Катон Стари от втората му съпруга Салония, дъщеря на освободен. Роден е през 154 пр.н.е., когато баща му вече е навършил осемдесет години и около две години преди смъртта на брат му по бащина линия Марк Порций Катон Лициниан. Губи баща си, когато е на пет и доживява да се добере до преторската длъжност, в служба на която той умира.

Баща е на Марк Порций Катон Салониан Млади, който е баща на Катон Млади.

Източници 

 Плутарх, Cato maior, 27
 Авъл Гелий, Noctes Atticae 13, 20

Древноримски политици
Порции